A Zona de Acordo, do ponto de vista comercial, corresponde à amplitude da faixa de negociação, dentro da qual a organização, apesar de ter sugerido um Preço personalizado, ainda tem a capacidade de flexibilizar esse Preço, caso haja necessidade de fazê-lo para concretizar o negócio, uma vez que teve a capacidade de estabelecer os limites da Zona de Acordo que além do Preço sugerido oferece inúmeras alternativas de Preços Aceitáveis.

O estabelecimento de uma Zona de Acordo torna-se de extrema importância para o aumento do aproveitamento das oportunidades do mercado pois, não é possível garantir, por mais personalizado que seja o Pacote de Valor e o Preço, que o Valor resultante será aceito pelo cliente.

Comércio